Маяк Ристны () — маяк, расположенный в Ристне, полуостров Кыпу, остров Хийумаа, Эстония.

Описание 
Маяк Ристны красный, с белой шестигранной башней, с балконом и фонарём. Высота маяка 29,5 метра. В 1920 году для устойчивости маяк был покрыт бетоном.

История 
Маяк Ристны был построен в 1874 году из деталей, изготовленных в Париже. Основной причиной решения строительства маяка было предупреждения моряков о дрейфе морского льда. В 1915 оду маяк получил повреждения во время Первой мировой Войны, затем через пять лет в 1920 году для улучшения устойчивости маяка его покрыли бетоном.

Галерея

Примечания 

Хийумаа
Маяки Эстонии
Маяки Балтийского моря
Архитектура XIX века